Муниципальный округ № 72 — муниципальное образование в составе Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Расположение 
Расположен в центральной части района.

Граничит:
 на севере по улице Белы Куна — с Волковским муниципальным округом
 на востоке по Московской линии железной дороги — с Ивановским муниципальным округом Невского района Санкт-Петербурга
 на юге по Южному шоссе — с Александровским муниципальным округом
 на западе по Бухарестской улице — с муниципальным округом Купчино

Население

Застройка 

Жилищный фонд — 177 зданий (общей площади более 2 млн м²)

Общеобразовательные школы — 13

Детские дошкольные учреждения — 14

Поликлиники — 3

Библиотеки — 2

Крупные торговые центры — 19

Предприятия бытового обслуживания — 13

Местное самоуправление

Администрация муниципального образования 
Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 расположена по адресу: Пражская улица, дом 35. Глава муниципального образования — Швец Павел Евгеньевич, глава местной администрации — Тенищева Ольга Гильмановна.

Муниципальный совет 
По итогам муниципальных выборов 2019 года муниципальный совет МО № 72 стал одним из немногих в городе, где Единая Россия потеряла большинство. Был избран следующий состав совета, состоящего из 20 мандатов: Партия Роста (движение «Штаб Купчино») — 15 депутатов, Единая Россия — 4 депутата, самовыдвижение — 1 депутат. Главой муниципального образования и председателем муниципального совета был избран П. Е. Швец.

Транспорт 
Общественный транспорт представлен трамвайной линией по Бухарестской улице, а также автобусными и троллейбусными маршрутами. 28 декабря 2012 года в муниципальном округе Купчино у границы с 72-м муниципальным округом открылась станция метро Международная, 3 октября 2019 года у перекрёстка Бухарестской улицы и проспекта Славы открылась станция метро Проспект Славы.

Трамвайные маршруты

Автобусные маршруты

Троллейбусные маршруты

Примечания 

Муниципальные образования Санкт-Петербурга
Фрунзенский район (Санкт-Петербург)